"19 Días y 500 Noches" é um álbum de estúdio do cantor espanhol Joaquín Sabina lançado em 14 de setembro de 1999 e apresentado no dia 2 de agosto em um show na cidade de Gijón. Seria originalmente um disco duplo, porém a BMG Music espanhola o aconselhou que não fizesse pelo fato de ter um preço bem elevado e por não ser um padrão frequente no mercado musical hispânico e depois de várias conversas, Joaquín concordou em reduzir o formato de seu material. Foi produzido pelo ex integrante da banda espanhola Tequila, Alejo Stivel. Até então, ele havia sido produtor da banda La Oreja de Van Gogh.

Suas primeiras músicas foram feitas em Buenos Aires, ainda na época em que divulgava Enemigos íntimos ao lado de Fito Páez, somente após a separação do projeto é que ele pôde voltar a trabalhar mais no material que veio a ser este álbum, que vendeu 500.000 cópias e que rendeu ao cantor o Premio Ondas de "Melhor Artista Espanhol" naquele mesmo ano.

O disco se destaca pelas fortes misturas de ritmos, como o rock, a rumba, a milonga, o merengue, a balada, rancheira e até mesmo o rap, como se pode notar na música "Como Te Digo Una 'Co', Te Digo La 'O'", que originalmente teria 12 minutos e 13 de duração, mas que teve algumas partes cortadas para o álbum, a pedidos da gravadora. O disco também conta com parcerias, dentre elas a do escritor Antonio Oliver, que colaborou nas letras de "A Mis Cuarenta Y Diez", "Pero Qué Hermosas Eran", "De Purísima Y Oro" e o rap "Como Te Digo una 'Co',  Te Digo La 'O', que na versão álbum teve 8 minutos e 41 segundos de duração. O guitarrista e amigo de Sabina, Pancho Varona colaborou em "Ahora Que.." (Sabina e Varona, mais Paco Bastante) e em "Donde Habita El Olvido" (com Antonio García de Diego, tecladista da banda de Sabina e colaborador), tirado de um título do poema de Luis Cernuda, sendo que era uma homenagem a Gustavo Adolfo Bécquer. O cantor e compositor cubano Pablo Milanés colaborou em "Una Canción Para La Magdalena", sendo que este fez a música e Sabina fez a letra. A mexicana Chavela Vargas recitou e cantou em "Noches de Boda", faixa que encerra este álbum.

Faixas

Edição argentina (1999)

Edição especial (2011) 
CD 1: álbum original de 1999, ver acima

CD2: extra, incluindo material inédito, com as duas faixas da versão argentina

DVD: show em Salamanca (1999) + videoclipes de "19 Días Y 500 Noches", "Dieguitos y Mafaldas" e "Nos Sobran Los Motivos"

Álbuns de Joaquín Sabina
Álbuns de 1999
Álbuns de pop latino
Álbuns de rock espanhol
Álbuns lançados pela Bertelsmann Music Group